La «basílica de San Nicolás» puede referirse a varios edificios religiosos:

Advocación 
 San Nicolás de Bari (270-345), santo venerado en todo el cristianismo;
 San Nicolás de Tolentino (1245-1305), santo católico.

Basílicas 
Nota: ordenados por país y luego por localidad/ciudad:

en Argentina 
 Basílica de San Nicolás de Bari, en Buenos Aires.

en Eslovaquia 
Bazilika svätého Mikuláša
 Basílica de San Nicolás, en Trnava.

en Francia 
Basilique Saint-Nicolas
 Basílica de San Nicolás, en Nantes (:w:fr).
 Basílica de San Nicolás, en Saint-Nicolas-de-Port (:w:fr).

en Italia 
Basilica di San Nicola
 Basílica de San Nicolás de Bari, en Bari.
 Basílica de San Nicola in Carcere, en Roma.
 Basílica de San Nicolás de Tolentino, en Tolentino (:w:it).

en Países Bajos 
Sint-Nicolaasbasiliek
 Basílica de San Nicolás, en Ámsterdam.
 Basílica de San Nicolás, en IJsselstein (:w:nl).